Ivan Ilić (pianist), een Amerikaanse pianist van Servische afkomst
 Ivan Ilić (voetballer), een Servische voetballer